Le Sommaire est une rubrique du journal Spirou souvent présent dans la page deux d'un numéro elle a pour but d'informer le lecteur sur le contenu du journal. Le premier sommaire apparaît dans le  sous forme d'une simple liste. Après plusieurs années et plusieurs évolutions, il devient, à partir du , une rubrique originale dessinée et scénarisée par les piliers du journal, mais aussi par des débutants. Après seize ans, le sommaire redevient classique à partir du .

Historique 
 Premier sommaire dans le , un spécial Pâques. Par la suite, seuls quelques numéros spéciaux ont un sommaire.
 Du  au , le sommaire devient hebdomadaire placé à droite de la rubrique courrier.
 Réapparition au  avec simplement le titre des séries et le numéro de la page.
 À partir du   de l'humour est introduit dans le texte du sommaire.
 Premier sommaire en image dans le , cela continue dans les numéros suivant.
 Retour au format texte à partir du .
 Sommaire dessinée par des auteurs du journal ().
 Dans le , le sommaire occupe l'intégralité de la page.
 Au , il est réduis à un quart de page.
 Il est réduit à un petit carré de texte à partir du .
  il occupe une demi-page (ou une page) et pour la première est en couleur.
 « Âge d'or » du sommaire à partir du . Il est dessiné et scénarisé de façon personnalisé par des auteurs du journal ou des débutants. Le premier sommaire original a pour auteur Charles Degotte. 
 Retour au sommaire classique à partir du , intitulée pour l'occasion Les Histoires à suivre de la semaine.
 Le  inaugure un nouveau système de codification en couleur selon le genre (gag, histoire à suivre, etc.).
 Abandon du système des couleurs, il occupe le 3/4 d'une page.
 Au , il est réduit à un simple rectangle de texte.

Auteurs

Source 
Les sommaires sur le site Toutspirou.

Rubrique du journal Spirou